Кипарис — багаторічна деревна рослина, що нараховує 115 видів і сягає висоти у 30-35 м. Окремі зразки живуть 4-6 тисяч років. Джерело сировини для виготовлення меблів.
 Кипарис — ботанічна пам'ятка природи, Львівська область.
 Кипарис () — міфічний герой, улюбленець бога Аполлона. Через убивство улюбленого оленя, яке скоїв ненавмисно, впав у депресію. Аполлон перетворив його на дерево, яке в Стародавній Греції вважали рослиною скорботи, жалю за померлими.